«Автомобилист» — советский футбольный клуб из Еревана. Основан не позднее 1969 года.

Достижения 
 Во второй лиге СССР — 3 место (в зональном турнире Закавказья класса «Б» 1969 год).

Результаты выступлений

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Армении
Спортивные клубы Еревана